Bernt Karlsson kan avse någon av följande:
Berndt Carlson (född 1854), kammarmusiker och disponent
Bernt Carlsson (1938–1988), socialdemokratisk politiker